Le tournoi de Saint-Louis est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1969 organisée par la National Tennis League se dispute du 5 au .

Billie Jean King remporte le simple dames. En finale, elle bat Rosie Casals.

Primes et points

Résultats en simple

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Saint-Louis

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

Saint-Louis
Saint-Louis
Tennis aux États-Unis en 1969
Tennis en août 1969